MVP je tričrkovna kratica ali akronim.

 Mednarodna vesoljska postaja.
 MVP - ameriška rap/hip hop glasbena skupina.
 NBA MVP največkrat izglasovan igralec (Most Voted Player).

Kratice